Az 1992-es labdarúgó-Európa-bajnokság egyenes kieséses szakasza június 21-én kezdődött, és június 26-án ért véget a göteborgi Ulleviben rendezett döntővel. Az egyenes kieséses szakaszban az a négy csapat vett részt, amelyek a csoportkör során a saját csoportjuk első két helyének valamelyikén végeztek. Az egyenes kieséses szakasz 3 mérkőzésből állt: 2 elődöntőt és a döntőt rendezték meg, bronzmérkőzés nem volt. Az elődöntő vesztes csapatai kiestek az Európa-bajnokságról, a győztesek játszották a döntőt.

Ha a mérkőzéseken a rendes játékidő végén döntetlen volt az eredmény, akkor 30 perces hosszabbítást rendeztek. Ha a hosszabbítás után döntetlen volt az eredmény, akkor büntetőpárbaj következett.

Résztvevők

Ágrajz

Elődöntők

Svédország – Németország

Hollandia – Dánia

Döntő

Források 
 
 
 

C3